David Griffiths (bokser)
 David Griffiths (filmmaker), Brits scenarioschrijver en producer, maakte met zijn broer Peter Griffiths de films Collateral Damage (2002) en The Hunted (2003)
 David Griffiths (golfer)
 David Griffiths (missionaris)
 David Griffiths (natuurkundige)